Provider (deutsch [], englisch []; von  – ‚voraussehen‘, ‚versorgen‘) bezeichnet:
 Data Provider, eine Software-Komponente, die den Datenbankzugriff kapselt
 Fairchild C-123 „Provider“, 2-motoriges Transportflugzeug

Anbieter/Dienstleister/Diensteanbieter:
 Telekommunikationsdiensteanbieter
 Mobilfunkanbieter
  (ISP), siehe Internetdienstanbieter
 , siehe Logistikdienstleister
 Lieferanten von Hardware; Einzelne Unternehmen siehe :Kategorie:Hardwarehersteller
 Lieferanten von Software, siehe Softwareunternehmen

Siehe auch: